Den Namen Donau erhielten mehrere Tender der Bundes- und deutschen Marine:
 Der Tender Donau (A 69) 
 Der Tender Donau (A 516)